Telorchiidae är en familj av plattmaskar. Telorchiidae ingår i ordningen Plagiorchiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Telorchiidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Telorchiidae